est la formule brute de plusieurs isomères.

 Benzopyrane
 2H-1-benzopyrane ou 2H-chromène, numéro CAS 
 4H-1-benzopyrane ou 4H-chromène, numéro CAS 
 1H-2-benzopyrane ou 1H-isochromène, numéro CAS 
 3H-2-benzopyrane ou 3H-isochromène, numéro CAS 

 Benzofurane
 2-méthylbenzofurane, numéro CAS 
 3-méthylbenzofurane, numéro CAS 
 4-méthylbenzofurane, numéro CAS 
 5-méthylbenzofurane, numéro CAS 
 6-méthylbenzofurane, numéro CAS 
 7-méthylbenzofurane, numéro CAS 

 Autre
 indan-1-one, numéro CAS 
 indan-2-one, numéro CAS 
 3-phénylprop-2-ènal, numéro CAS , mélange des stéréoisomères
 (E)-3-phénylprop-2-ènal ou aldéhyde cinnamique, numéro CAS 
 (Z)-3-phénylprop-2-ènal, numéro CAS 
 1-phénylprop-2-ènone, numéro CAS 
 1-phénylprop-2-yn-1-ol, numéro CAS 
 prop-2-ynyloxybenzène, numéro CAS 
 1H-indènol, numéro CAS